Marcel Granollers e Marc López eram os atuais campeões, mas decidiram não participar. Jamie Murray e John Peers conquistaram o título, derrotando Pablo Andújar e Guillermo García-López na final 6–3, 6–4.

Cabeças de chave

  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (Primeira rodada)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (Quartas de final)

<li>  'Jamie Murray /  John Peers (Campeões)
<li>  Dustin Brown /  Paul Hanley (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D